Алекси-Месхишвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Алекси-Месхишвили, Владимир Сардионович (1857—1920) — грузинский и российский театральный актёр и режиссёр.
Его потомки:
 Алекси-Месхишвили, Шалва Владимирович (1884—1960) — грузинский политик.
 Алекси-Месхишвили, Владимир Шалвович (1915—1978) — советский архитектор.
 Алекси-Месхишвили, Владимир Владимирович (1941—2021) — детский кардиохирург.
 Алексеева-Месхиева, Нина Владимировна (1896—1956) — советская актриса.
 Алексеев-Месхиев, Юрий Константинович (1917—1946) — советский актёр.
 Алексеева-Месхиева, Варвара Владимировна (1898—1972) — советская актриса.